Людмила Марченко:
 Марченко, Людмила Васильевна (1940—1997) — советская и российская актриса.
 Марченко, Людмила Ивановна (род. 1983) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.